Белый пароход:

 Белый пароход — повесть Чингиза Айтматова.
 Белый пароход — советский художественный фильм, поставленный на киностудии Киргизфильм в 1975 году.

См. также 
 Белый корабль (значения)